Alessandro Severo steht für:

 Alessandro Severo, italienische Namensform von Severus Alexander (208–235), römischer Kaiser
 Alessandro Severo (Zeno), Opernlibretto von Apostolo Zeno (1716)
 Alessandro Severo (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1738)